Julius Moser kan zijn: 

Julius Moser (beeldhouwer)
Julius Moser (entomoloog)